ASU  peut signifier :

en France 
 Administration scolaire et universitaire en France ;
 Allocation de salaire unique, mesure sociale mise en place en 1941 ;

Universités 
 Alabama State University ;
 Alcorn State University, l'université d'État Alcorn ;
 Angelo State University ;
 Appalachian State University ;
 Arizona State University, une université basée à Phoenix en Arizona ;
 Arkansas State University, l'université d'État de l'Arkansas aux États-Unis ;
 Université d'État de l'Altaï (en anglais : Altai State University), en Russie ;
 A' Sharqiyah University, à (Ibra, Oman), créée en 2010.

Autres 
  ;
 Active Service Unit, une unité de combat de l'Irish Republican Army (IRA), en Irlande ;
 , un uniforme de service de l'Armée des États-Unis ;
 arbitrary strength unit, un signal de téléphonie mobile ;
 Arab Socialist Union Party, l'Union socialiste arabe (Syrie).

Asu peut faire référence à :
 Asu, la plus septentrionale des îles Hinako, situées à l'ouest de l'île indonésienne de Nias, dans la province de Sumatra du Nord ;
 Asu, une langue bantoue parlée en Tanzanie.

 Élé Asu, journaliste française de télévision, née au Nigéria.

Voir aussi 
 ASU-85 (en russe : Авиадесантная самоходная установка АСУ-85), un canon automoteur aéroporté soviétique.

Notes et références